António Jorge (Vila Nova de Portimão, 22 de Dezembro de 1904 - Portimão, 10 de Junho de 1988) foi um ator português.

Biografia 
Mestre António Jorge foi carpinteiro de profissão, que exercia com esmero, usufruindo o suficiente para viver, mas vivendo para o teatro. De menino revelou grandes dotes histriónicos e de dicção.Com os seus 8 irmãos e dois cunhados, conhecidos por «ministros», improvisou, em casa dos pais, um palco onde o grupo estreou. O elenco familiar teria sido, assim, o primeiro grupo de teatro amador de Portimão. O entusiasmo foi tão grande que conseguiram transmiti-lo ao pai de António que, conquistado, mandou deitar abaixo uma parede da casa onde habitava, na Rua Infante D.Henrique, para que «a rapaziada» tivesse espaço para ensaiar e dar espectáculos. Para António Jorge foi o tempo inicial de uma carreira de actor amador tão brilhante e duradoura que o seu eco se prolonga para além da vida do comediante. Generoso e afável, esteve sempre disponível para integrar gratuitamente qualquer projecto cultural ligado à arte de representar.

A última actuação de António Jorge foi em Lisboa, no teatro Maria Matos. Após ter feito, com grandes aplausos, a rábula O Periquito, foi acometido de doença súbita em pleno palco. O espectáculo seria apresentado na televisão RTP1 mas o mestre ficou muito doente e não voltaria a representar.

A Câmara Municipal de Portimão, reconhecendo o grande contributo do Mestre na área do teatro local, atribuiu-lhe, em 1977, a Medalha da Cidade.

Em 2004 a Câmara Municipal de Portimão atribuiu a António Jorge uma rua em seu nome "Rua António Jorge" em Portimão.

Para o actor Portimonense, uma vida dedicada ao teatro amador, foi grande alegria a concessão do Diploma da Federação Portuguesa de Actividades e Recreio.

Peças e Revistas 

Ao longo de quase sessenta anos de actividade amadora no teatro, Mestre António Jorge representou dezenas de peças e entrou em numerosas revistas:

-O Periquito

-O Rei Imaginário

-Fitas Faladas

-Sendo Assim Está Certo

-Isto Só Visto

-Se Eu Adivinhasse

-Um Marido Sem Mulher

-Prémio Nobel

-Fogo de Vista

-Espectáculo Vicentino

-Auto da Barca do Inferno

-Auto da Barca do Purgatório

-Todo o Mundo e Ninguém

-Os Campinos

-Querias Mas Não Apanhas

-Está la?

-Já Está Tudo Marafado

Glória Maria Marreiros. Quem foi Quem?-200 Algarvios do Século XX. Edições Colibri, Lisboa, 2000.

Ligações externas 
 

Atores do distrito de Faro
Naturais de Portimão
Mortos em 1988